Мали Песак () је насеље у Србији у општини Кањижа у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 94 становника.

Други назив села је Несир (-{Neszür}-) што је у вези са виноградима и виноградарством што је значајна пољопривредна грана.

Демографија 
У насељу Мали Песак живи 95 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,7 година (46,2 код мушкараца и 47,2 код жена). У насељу има 52 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,21.

Ово насеље је у потпуности насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Мартонош, на којој се налазе два насеља, Мали Песак и Мартонош.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кањижи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији